ДДТ — російський рок-гурт, заснований у 1980 році в Уфі. Лідер гурту — Юрій Шевчук.
 ДДТ — інсектицид, що використовується проти комарів, шкідників бавовника, соєвих бобів, арахісу.

Див.також 
 DDT